Alexandre So est un créateur de séries d'animation français. On lui doit en particulier :
 La Chouette, en production depuis 2007 : production et réalisation. Production Studio Hari.
 Léon (t)erreur de la savane, en production depuis 2009 : production et co-réalisation, avec Antoine Rodelet et Josselin Charier. Production Studio Hari.
 Pipas & Douglas, 2018 : production et co-réalisation, avec Sébastien Lasserre. Production Studio Hari.

Lien externe 
 

Réalisateur français d'animation
Producteur français d'animation